Hazlehurst kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hazlehurst (Georgia)
Hazlehurst (Mississippi)